Le mie canzoni – album di Enzo di Domenico del 1973
Le mie canzoni – raccolta di Umberto Tozzi del 1991
Le mie canzoni – raccolta di Bruno Lauzi del 2006